A Copa Brasil de 2015, também conhecida como Copa Votorantim de 2015, foi a vigésima edição deste evento esportivo, um torneio nacional de categoria de base organizada pela Prefeitura de Votorantim.

Realizada entre 15 e 25 de janeiro, a edição teve como campeão o Flamengo, que conquistou o título pela primeira vez ao vencer a decisão contra o Grêmio.

Formato e participantes
O torneio foi disuptado em um sistema misto. Na primeira fase, as 16 equipes foram divididas em quatro grupos. Depois de três rodadas, os dois melhores colocados de cada grupo se classificaram para as quartas de final. A partir desta, o formato do torneio mudou para jogos eliminatórios, com os vencedores avançando até a final.

Primeira fase
Nesta edição, a primeira fase foi disputada entre 15 e 18 de janeiro. Ao término, os seguintes clubes se classificaram para as quartas de final: Atlético Mineiro, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Figueirense, Grêmio, Palmeiras e São Paulo.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Fases finais
No dia 20 de janeiro, os primeiros jogos das quartas de final foram disputados. Nesta fase, Grêmio, Flamengo e Figueirense se classificaram nas penalidades. O Corinthians foi o único participante que venceu o confronto no tempo regulamentar, derrotando o rival Palmeiras. Flamengo e Grêmio avançaram para a decisão, vencida pela primeira equipe.

Referências

Gerais
 

Copa Votorantim
Futebol de 2015 em São Paulo